Listă de masoni se poate referi la:

 Listă de masoni (A–D)
 Listă de masoni (E–Z)

Vezi și
 Listă de masoni români
 Listă de masoni moldoveni

Liste de masoni